Raid sur Saint-Malo peut faire référence à plusieurs raids contre la ville de Saint-Malo : 
 le raid sur Saint-Malo, mené par les Anglais en 1693, pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg ; 
 le raid sur Saint-Malo, mené par les Britanniques en 1758, pendant la guerre de Sept Ans.